Джордж Уи́льям Ми́ллер (; 9 марта 1925 — 17 марта 2006) — 65-й министр финансов США с 1979 по 1981 год.

Ранние годы и карьера 
Уильям Миллер родился в Сапалпе, Оклахома. Немногим позднее его семья переехала в город Борджер — самый крупный город в округе Хатчинсон, Техас, где Миллер провёл своё детство. После посещения колледжа «Амарилло» в период с 1941 по 1942 год Миллер получил распределение в Академию береговой охраны США. Окончил её в 1945 году, получив степень бакалавра наук в области морской инженерии и нёс службу до 1949 года в звании офицера Береговой охраны на Дальнем Востоке и Западном побережье Соединённых Штатов. Во время своей службы в Береговой охране он познакомился и позже женился на Ариадне Рогожарски, русской эмигрантке.

В 1952 году получил степень в юриспруденции и устроился в юридическую фирму Cravath, Swaine & Moore в Нью-Йорке.

В марте 1978 года был назначен председателем совета управляющих Федеральной резервной системы США.

Ссылки 
 Страница Джорджа Уильяма Миллера на сайте Министерства финансов США
 

Выпускники военной академии береговой охраны США
Выпускники Школы права Калифорнийского университета в Беркли
Министры финансов США
Председатели Федеральной резервной системы США
Кабинет Джимми Картера